Рональд Камара (, 11 апреля 1927, Форталеза — 29 июня 2015, там же) — бразильский шахматист, шахматный журналист и функционер. Национальный мастер. Международный арбитр.

Чемпион Бразилии 1960 и 1961 гг.

Чемпион штата Сеара 1952 и 1960 гг.

В 1960 и 1963 гг. представлял Бразилию в зональных турнирах.

Член судейской коллегии шахматных олимпиад 1972 и 1986 гг. Главный судья молодежного чемпионата мира 1978 г.

Вице-президент Конфедерации шахмат Бразилии (1970—1976 гг.).

Президент Южноамериканской зоны ФИДЕ (1974—1978 гг.).

Автор ряда шахматных статей в изданиях "O Povo" и "Diário do Nordeste" (1979—1989 гг.).

Выпускник юридического факультета Федерального университета штата Сеара (1952 г.). Сотрудник Банка Бразилии.

Старший брат международного мастера Э. Камары. Племянник архиепископа Э. Камары.

Книги 

 Peões na Sétima: (1960).
 No Mundo dos Trebelhos: (1996).
 Minhas Partidas Favoritas: (2006).
 100 crônicas de xadrez (2014).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Р. Камары в базе Chessgames
 Личная карточка Р. Камары на сайте 365Chess
 Биография Р. Камары

Шахматисты Бразилии
Шахматисты XX века
Родившиеся в Форталезе
Умершие в Форталезе
Шахматные журналисты
Международные арбитры по шахматам
Шахматные функционеры